Metal Bridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Metal Bridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria